Профспілко́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Профспілкова вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

 Профспілкова вулиця — колишня назва Богодухівської вулиці в місті Харків.

Вулиці